Русофо́бия (, , от рус и  — страх) — предвзятое, подозрительное, неприязненное, враждебное отношение к русскому народу, России, русскому языку, специфическое направление в этнофобии (в более узком смысле — страх перед Россией или курсом российской внешней политики). По мнению некоторых специалистов, русофобия, как и антисемитизм, в отличие от большинства других национальных фобий, часто выступает как цельная идеология, то есть как особый комплекс идей и концепций, имеющий свою структуру, систему понятий, историю генезиса и развития, а также свои типичные проявления.

Классификации русофобии, её виды, их развитие и проявления

История 

Термин «Russophobie» употреблялся с 30-х годов XIX века в немецких изданиях, в «Nurnberger Zeitung» (1837 год), «Frankfurter Ober-Amts-Zeitung» (1837 год).
Считается, что впервые термин «русофобия» среди русских писателей был применён русским поэтом Фёдором Тютчевым в письме 20 сентября 1867 года на французском языке к А. Ф. Аксаковой. Тютчев, по версии некоторых исследователей, противопоставлял русофобии панславизм. Однако употребление слова «русофобия» встречается ещё в 1844 году у П. А. Вяземского в тексте по поводу книги де Кюстина «Россия в 1839 году».

Отдельные документальные примеры русофобии можно отметить с начала XVI века. Пропаганду против Русского государства активно вели литовские и польские государственные деятели, историки и писатели, а также, впоследствии, иезуиты. Эта пропаганда возникла на почве соперничества за земли Руси, а также на почве конфессиональной борьбы католичества со «схизматическим» православием. Король Сигизмунд I, старавшийся предотвратить какие-либо политические альянсы Русского государства в Европе, убеждал западных монархов, что «московиты» — не христиане, а жестокие варвары, относящиеся к Азии и сговорившиеся с турками и татарами разрушить христианский мир.

В XVI веке русские попали, по словам современного датского слависта П. У. Меллера, в число «открываемых» западными европейцами стран и народов. Об их нравах и обычаях Западная Европа узнавала с любопытством, а зачастую и с ужасом. В записках посещавших Россию иностранцев часто можно встретить негативные отзывы о русских и России. Однако такие отрицательные характеристики вплоть до конца XVIII — начала XIX века не несли признаков системы. Также существует точка зрения, что русофобия как единая система взглядов начала формироваться значительно раньше, уже к XVI—XVII векам, но не проявляла себя явно по причине того, что западноевропейские государства, вступавшие в наиболее широкие контакты с Россией (например Австрия Габсбургов), видели в ней союзника по сдерживанию османской экспансии в Центральной Европе.
В конце XVIII — первой половине XIX века происходит формирование русофобии как системы, обслуживающей враждебную политику той или иной державы по отношению к России. Возникнув первоначально во Франции, после падения в 1815 году наполеоновской империи русофобия перекочевала в Англию, где в 1820—1840-е годы была сформирована наиболее полно. В период между Венгерской революцией 1848—1849 годов и Крымской войной 1853—1856 годов русофобия в Англии достигла своего апогея и в той или иной степени охватила многие другие европейские государства.
Историк А. И. Фурсов характеризует такую системную русофобию как «психоисторическое оружие», цель которого доказать, в том числе и самим русским, что их развитие не в полной мере соответствует западному типу, трактуемому как «норма», и таким образом поставить русских в проигрышное состояние психологической защиты. Доктор исторических наук Валентин Фалин в интервью каналу «Россия» высказал мнение, что «осью, вокруг которой вращались отношения между Россией и западным миром большую часть XIX века и в XVIII веке, была русофобия — никакого отношения она к коммунизму не имела», академик Александр Чубарьян также утверждал, что русофобия идёт в странах Запада с середины XVIII века.

Леонид Шебаршин придерживается мысли, что толчком к русофобии послужила книга сэра Роберта Вильсона, который во время войны с Наполеоном был при ставке русского главнокомандования; другие исследователи считают, что историю русофобии на уровне государственной политики и имеющих распространение общественных настроений можно проследить вполне отчётливо с 1840-х годов, по мнению сторонников второй версии, имперская антилиберальная и милитаристская политика Николая I после ряда военных успехов стала вызывать опасения и восприниматься некоторыми европейскими державами как угроза их интересам… Сергей Кара-Мурза полагает, что русофобия — «представление Российской империи как деспотической тирании, душительницы всякой мысли и свободы» — стала господствовать в общественном мнении Запада с конца первой трети XIX века. В этой установке, по его словам, «удивительным образом совпадали идеологические противники — и консерваторы, и либералы, а потом и марксисты Запада». Именно после того как сами европейские правительства с большим трудом добились участия России, в соответствии с её обязательствами по Священному союзу, в подавлении революции 1848 г. в Австро-Венгрии, Россия была названа «жандармом Европы». Такое представление о России «импортировалось» в Россию, где перепечатывали и комментировали модную на Западе книгу французского маркиза де Кюстина, в которой он дал примитивную карикатуру на государственное устройство России.

Виды русофобии 
По мнению эксперта Московского бюро по правам человека (МБПЧ) Семёна Чарного, существуют так называемые «низовая» и «элитная» русофобии.
 Низовая (массовая) русофобия — негативное отношение к русским, существующее в широких слоях населения.
 Элитная (политическая) русофобия — антирусские действия властей некоторого государства или региона. Русофобия элитная не всегда сопрягается с русофобией низовой. Проявления негативного отношения к русским в массе населения могут пресекаться властями, не склонными к русофобии. В других случаях наоборот, антирусские риторика и действия правящей верхушки может соседствовать с преимущественно доброжелательным отношением к русским в народной среде. Наиболее опасным представляется одновременное проявление массовой и элитной русофобии. Один из критериев опасности этнических фобий — наличие влиятельных политических или общественных движений, находящих широкую поддержку среди населения и ставящих своей целью уничтожение или изгнание какого-либо народа (см. геноцид). По отношению к русским такие призывы раздавались в нацистской Германии («Русский должен умереть, чтобы жили мы»), так историк Владимир Родионов указывал на русофобию лидеров Третьего Рейха и её глубокие исторические корни.

Историк А. И. Фурсов считает, что необходимо различать:
 Ситуационную неприязнь к русским.
 Русофобию как разработанную идеологическую систему.

Версии причин русофобии

Русофобия на либеральной и национально-освободительной почве 
Историк Никита Соколов так же считал, что причиной русофобии в мире являлась агрессивная внешняя политика России, в том числе и Российской Империи, историк Никита Петров считает, что осуждение, по его мнению, чудовищных преступлений советской власти порой неправильно воспринимают как проявление русофобии.

Философ Александр Ципко видел одну из причин всплеска русофобии в непродуманных пропагандистских кампаниях российской власти в области борьбы с фашизмом.

Русофобия как результат конкуренции 
Российский политолог и историк Юрий Пивоваров считает, что русофобия Запада обусловлена рядом причин, среди которых конкурентные соображения и традиционная центрально-европейская ксенофобия. Дмитрий Рогозин отмечал, что помимо опасений России, как большого государства, одной из причин европейской русофобии является нелюбовь европейских наций друг к другу.

Джульетто Кьеза отмечал «искусно сохраняющиеся и искусственно поддерживающиеся» русофобские настроения в европейских СМИ и связывал их с экономической и политической конкуренцией стран; князь Александр Трубецкой, внук Е. Н. Трубецкого, также отмечал организованный характер русофобии в странах дальнего зарубежья и в странах бывшего СССР.

Русофобия на культурно-идеологической почве 
«Культурно-идеологической русофобией» назвал исторические корни неприязни западной интеллигенции к русским Юрий Кублановский, проиллюстрировав их цитатой из письма от 25 августа 1876 года Павла Анненкова Ивану Тургеневу:

«Нельзя быть либеральным человеком в Европе, не будучи врагом России. Либерализм и благорасположение к славянам — понятия несовместимые. Покуда так будет — Россия, хоть распинайся за цивилизацию и всеобщий мир, — она ничего другого не получит в ответ, кроме merde»

Русофобия на культурно-бытовой почве, возникшая на Западе вследствие представления о своём культурном и экономическом превосходстве. Как правило, подобное отношение в западных странах (Германия, США, Великобритания) и некоторых восточноевропейских (Польша) основывается на представлении о русских как о «варварах» со слабо развитой материальной культурой и приверженностью к автократической власти, противопоставляемой демократическому управлению. С падением «железного занавеса» это мнение вновь актуализировалось как негативное отношение к русским и русскоязычным мигрантам (связанное с их вовлечённостью в определённые сферы криминальной деятельности — проституция, русская мафия).

Русофобия эмигрантов — наиболее заметна в русскоязычных СМИ за рубежом и в интернете как в месте со свободным общением. Проявляется в различных политических и других форумах в виде комментариев, направленных против всего происходящего в России. Историк Пётр Черкасов отмечал, что ещё в XIX веке, после ноябрьского восстания, именно польские эмигранты активно способствовали развитию русофобии в Европе.

Швейцарский журналист и политолог Ги Меттан проводит аналогию между русофобией и антисемитизмом:
«Русофобия является феноменом коллективной психологии, психопатией, подпитывающейся за счет тенденциозной интерпретации фактов и ситуаций таким образом, чтобы в конечном счете выставить россиян или их лидера, в данном случае — Владимира Путина, ответственными. Как и антисемитизм, русофобия не является явлением переходного периода, связанного с конкретными историческими событиями. Она, как и враждебное отношение к евреям, приобретает разные формы в результате своей трансформации в зависимости от контекста и страны. Она не является результатом заговора, так как формируется и открыто распространяется прессой и, в большей степени, СМИ»

Венгерский медиаспециалист Акош Силадьи утверждает, что на уровне простых людей в Центральной Европе нет русофобии, несмотря на то, что негативный образ России намеренно формируется СМИ, так как, с точки зрения коммерции, рядовому потребителю «интересна только „нескучная Россия“, только Россия скандалов, Россия катастроф и войн», впрочем, это правило относится не только к обзору российских событий.

Проявления 
Иногда проявления творчества европейцев расцениваются как русофобские, например, посольство России в Швеции назвало русофобским музыкальный номер «Tingeling Goes to Russia» («Тингелинг идёт в Россию») — конкурсное выступление юмористической шведской группы Grotesco, визуальный ряд которого составили матрёшки, казаки, медведь, девицы с красными звёздами, танцующие под аранжировку из русских народных песен, гимна Советского Союза и «Казачка», а в припев входили слова «На здоровье, Ленин», «До свидания, Путин» и подобные.

Русофобия за пределами России

Страны Западной Европы 
Как отмечает английский историк Доминик Ливен, в XVIII веке в западноевропейских государствах русских  могли воспринимать как «новый и гораздо более опасный эквивалент турок — таких же жестоких и чужеродных варваров, но только значительно лучше усвоивших европейские технические достижения».

В XIX веке отрицательное отношение к русским неразрывно связано с восприятием России как реакционной силы, поддерживающей Венскую систему международных отношений и противодействующую европейским революциям 1848—1849 годов (т. н. «Весне народов»). Подобного переноса отношения с политического режима на народ не избежали в своих трудах такие известные европейские мыслители левого толка как Карл Маркс и Фридрих Энгельс.

Германия и Австрия 
Анализируя ситуацию с русофобией в немецкоязычных странах в одном из выпусков «Русского журнала», Владимир Голышев приходит к выводу о том, что самым ярким источником русофобии в этих странах выступают в первую очередь немецкоязычные СМИ (см. информационное освещение России в Германии).

В соответствии с представлениями нацистов о приобретении жизненного пространства для «германской расы» предполагалось политическое и военное присоединение к рейху территорий государств Восточной Европы с последующей ассимиляцией, депортацией или уничтожением местного населения. Подобные намерения отражены в немецких документах, объединённых общим названием «Генеральный план Ост». Русские с расовой точки зрения считались нацистами наименее германизируемым народом, и к 1942 году немецким антропологом Вольфгангом Абелем была разработана программа «прогрессивного уничтожения русской расы», согласно которой на оккупированных территориях часть русских (в северных районах) всё же подлежала германизации, а остальные должны были быть выселены в Западную Сибирь. Термин «переселение» достаточно часто встречается в немецких документах и, по мнению ряда исследователей, относится к долгосрочным миграционным проектам (20—25 лет после предполагаемой победы в войне), хотя и не указывается, каким образом их собираются осуществить. Однако, в других источниках отмечается характерная для нацистской Германии подмена словом «переселение» понятий уничтожение и геноцид, что представляло собой, вероятно, не просто циничный эвфемизм, но и образ мышления. Во всяком случае, призыв «Русский должен умереть» раздавался в самых широких кругах гитлеровской Германии.

Встречающееся в современных радикальных течениях (как националистических, так и либеральных) мнение о том, что отношение нацистов к населению СССР определялось не расовыми критериями, а исключительно гражданством коммунистического государства не выдерживает критики, поскольку к гражданам СССР немецкого происхождения отношение было принципиально иным, хотя и отмечалось их несоответствие представлениям о «нации победителей».

Речь рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера в Познани 4 октября 1943 года перед своими группенфюрерами отражает восприятие славян как представителей «низшей расы» и животных:

Мы должны …вести себя по-товарищески по отношению к людям одной с нами крови, и более ни с кем. Меня ни в малейшей степени не интересует судьба русского или чеха… Живут ли другие народы в благоденствии или они издыхают от голода, интересует меня лишь постольку, поскольку они нужны как рабы для нашей культуры, в ином смысле это меня не интересует. Погибнут или нет от изнурения при создании противотанкового рва 10000 русских баб, интересует меня лишь в том отношении, готов ли для Германии противотанковый ров… Известно, что такое славяне. Славянин никогда не был способен сконструировать что-либо. Славяне — смешанный народ на основе низшей расы с каплями нашей крови, не способный к поддержанию порядка и к самоуправлению. Этот низкокачественный человеческий материал сегодня так же не способен поддерживать порядок, как не был способен 700 или 800 лет назад, когда эти люди призывали варягов, когда они приглашали Рюриков. Мы, немцы, единственные в мире, кто хорошо относится к животным. Мы будем прилично относиться и к этим человеческим животным. Однако было бы преступлением перед собственной кровью заботиться о них и внушать им какие бы то ни было идеалы и тем самым ещё больше затруднять нашим детям и внукам обращение с ними.

Финляндия 
В 2006 году президент Финляндии Тарья Халонен объясняла русофобию финнов «двумя войнами между Финляндией и Россией в XX веке», в 2008 году, на фоне трёх прибалтийских республик и Польши, русофобские настроения в Финляндии казались умеренными. В 2010 году Йохан Бекман заявил российским СМИ о нарастании русофобии в Финляндии, однако, посол Финляндии в России Матти Анттонен не находил оснований для подобных утверждений, в качестве примера он привёл ситуацию с депортацией россиянки Ирины Антоновой в которой, по его мнению, нет никаких признаков русофобии. Уполномоченный по правам ребёнка Павел Астахов отмечал, что нельзя говорить об исключительной русофобии финнов, так как ювенальная юстиция применяется не только к детям с русским родителем.

Восточноевропейские страны 

В 2000 году президент РФ В. В. Путин заявил, что русофобия в странах Восточной Европы является результатом ошибок СССР в отношениях со странами социалистического лагеря, в частности силовых решений политических кризисов в ГДР (События 17 июня 1953 года в ГДР), Венгрии (Венгерское восстание 1956 года) и Чехословакии (Пражская весна 1968 года), в 2009 году движение «За права человека» назвала русофобию восточноевропейских народов новым мифом, к которому апеллируют российские власти. В 2004 году Сергей Ястржембский отмечал русофобию представителей в Европарламенте стран прибалтийских государств и некоторых бывших стран социалистического лагеря.

Институт славяноведения РАН, в научно-популярной статье опубликованной на сайте института, высказывал опасения роста русофобских настроений в результате «американизации» славян.

Венгрия 
В 2008 году Сергей Сюч, генеральный консул Венгерской Республики в Санкт-Петербурге, утверждал, что в Венгрии нет русофобии и поэтому говорить о ней всерьёз не приходится: «В венгерском народе нет русофобии — напротив, усиливается мода на русский язык. Молодёжь охотно знакомится с вашими достижениями в литературе, музыке, искусстве. На днях в городе Дендеше перед университетом вознёсся памятник Александру Пушкину, хотя великий поэт никогда не заглядывал туда. О какой, скажите, русофобии можно толковать всерьёз?».

Чехия 
По мнению Оскара Крейчего, чешского политолога, профессора Университета Матея Бела в Банской-Быстрице (Словакия), главной причиной негативного отношения к России в Чехии является тот факт, что современная политическая и культурная элита страны относится к поколению, чьи политические представления сформировались под воздействием подавления «Пражской весны» 1968 года. Ввод войск СССР и других стран Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году (Операция «Дунай») вызвал значительное снижение числа сторонников левых взглядов и резкое падение симпатий к СССР среди чехов и словаков. У большинства людей этого поколения нынешняя Россия, несмотря на изменения, произошедшие со времён распада СССР, до сих пор воспринимается с опаской и недоверием. Однако после демонстрации на Красной площади 25 августа 1968 года в ЧССР ходила поговорка: «Семеро русских на Красной Площади — по крайней мере, те семь причин, по которым мы никогда не сможем ненавидеть русских».

Польша 
Говоря о русофобии в Польше, необходимо, по-видимому, делать различие между русофобией как проявлением многовекового соперничества между Россией (Московским великим княжеством, Русским царством) и Польшей (Речью Посполитой), с одной стороны, и бытовой русофобией — с другой, к примеру, бывший президент Польши Войцех Ярузельский вспоминал, что русофобию прививали ему в семье с детства. «Вестник Российской Академии Наук», в историческом обзоре, так объясняет причины русофобии поляков:

Отношения между Польшей и Россией значительно обострились в результате католической экспансии на православные восточнославянские земли, входившие в Речь Посполитую (Брестская уния 1596 г.), и особенно вследствие польской интервенции в Смутное время (начало XVII в.). Именно противостояние России оказало значительное влияние на формирование польского национального самосознания. Утвердились стереотипные представления о превосходстве польской культуры, строившиеся на дихотомии «цивилизация — варварство» (последнее приписывалось России). Эти стереотипы оказались весьма живучими. В их свете Польша представала как форпост Европы, противостоящий «варварской» России. Принадлежность к Европе оценивалась носителями польского самосознания выше этнической общности с другими славянскими народами, не говоря уже о русских, враждебное отношение к которым зачастую принимало форму откровенной русофобии. Отголоски этих представлений сохранились до сих пор.

Русофобия польской правящей элиты подогревается историческими воспоминаниями о разделах Польши, политике русификации, подавлении национальных восстаний.

По мнению Олега Неменского, сотрудника Центра украинистики и белорусистики МГУ и научного сотрудника Института славяноведения РАН, образ России является центральным для польской культуры и этот образ является русофобским: Россия представляется как страна крайней дикости, жестокости, бескультурья и рабства, как враг и постоянный агрессор на польских землях, а русские — как прямая противоположность полякам во всём, кроме тяги к алкоголю. По мнению Неменского, русофобия является одной из главных черт польской политики и культуры. Как считает Неменский, после распада Варшавского блока и вхождения Польши в ЕС и НАТО русофобия в Польше стала значительно ярче, особенно в последние годы.

В новейшей истории также произошло немало событий, способствующих сохранению исторического отчуждения между польским и русским народами — Советско-польская война 1920 гг., отторжение Советским Союзом восточных территорий Польши в 1939 г, закреплённое ялтинско-потсдамскими соглашениями, депортации польского населения, Катынская трагедия, Варшавское восстание 1944 г., содействие СССР в установлении коммунистического режима в Польше и последующее включение Польши в советскую сферу влияния. В результате Второй мировой войны по национальной гордости польской нации был нанесён сокрушительный удар — поражение в войне с Германией, многолетняя оккупация, огромные людские, материальные и территориальные потери, а после всего этого — положение советского сателлита («союзника»). Под воздействием антикоммунистической, националистической пропаганды нынешнее польское общество значительную долю вины за это возлагает на современную Россию.

Польский журналист Бронислав Лаговский отмечает, что русофобия в Польше доходит до «какого-то антироссийского помешательства». Так в польских СМИ высказывалось мнение, что штурм бесланской школы во время захвата заложников в сентябре 2004 года, сопровождавшийся большим числом жертв, был провокацией Кремля. По словам Лаговского
сегодняшняя Польша сама себя отравляет чувством ненависти, предназначенным вроде как для врагов. Антироссийское воспитание, которому последние шестнадцать лет подвергаются поляки (главным образом, благодаря «Газете Выборчей», которой остальные СМИ подражают), принесло странный и неожиданный эффект: их психическая зависимость от России стала так глубока, как никогда раньше.

Очередное обострение русско-польских отношений произошло в начале августа 2005 г., когда в Варшаве трое детей российских дипломатов были избиты и ограблены группой польских подростков, а в Москве русскими хулиганами были избиты двое сотрудников польского посольства и польский журналист. Пятеро польских подростков-хулиганов были быстро арестованы и предстали перед судом. Российские хулиганы найдены не были. Эксперты отмечали «зеркальность» избиений и то, что принцип «око за око» является определяющим для спецслужб; сами же поляки — жертвы избиений отмечали, что нападения происходили по одному сценарию и осуществлялись, очевидно, одной группировкой; они точно предсказали, что организаторы найдены не будут. Российскими СМИ инцидент был расценён как яркое проявление русофобии.

Польский публицист Ежи Урбан, говоря о антироссийской направленности в польских СМИ, писал в 2005 году:

Презрительное отношение поляков к русским, отношение барского превосходства проистекает из польского комплекса неполноценности и самым худшим образом говорит о польских элитах. Поляки завидуют Западу, потому что там более высокий жизненный уровень, и поэтому получают глупое удовольствие от того, что у населения России доходы в среднем втрое ниже, чем у поляков. Когда бедный может презирать ещё более бедного, это ему улучшает настроение.

Адам Михник объяснял, назвав свою позицию циничной, что польская, впрочем, как грузинская и прибалтийская, русофобия бессмысленна, так как «если ты не можешь выиграть войну, надо искать другой путь» предлагая искать друзей внутри России.

Постсоветские государства 

После распада СССР рост русофобии наблюдался во всех постсоветских государствах и в некоторых субъектах Российской Федерации, причём зачастую русофобия была характерна и для самих граждан русской национальности, проживающих в бывших союзных республиках:
Но вот какое явление русским обществом ещё почти не замечено, так это нелюбовь к русским и всему русскому со стороны вполне русских же жителей этих бывших союзных республик. Это русофобия, говорящая на русском языке, представленная людьми, часто с вполне русскими лицами и фамилиями.
В 2008 году журнал «Профиль» писал, что для многих на постсоветском пространстве комплекс русофобии «фактически стал основополагающим элементом новой государственности и болезненным подобием национальной идеи».

Литва 

Бывший министр иностранных дел Литвы, ныне профессор Вильнюсского университета Повилас Гилис указывал на русофобию в Литве, которая в момент войны в Грузии дошла, по мнению бывшего чиновника, до истерии.

Руководитель Литвы в 1990—1992 годах В. Ландсбергис заявлял, что русских «мышление паршиво, в их душе нет человечности», а Россия — «государство людоедов».

В школьных учебниках по истории Литвы Россия и русский народ предстают исключительно как отсталые и уступающие по развитию соседям. О разделах Речи Посполитой говорится, что «Край богатой культуры попал в тиски культурно и политически отсталой централизованной Российской империи». В то же самое время в учебниках нет ни слова о Золотом веке русской культуре или архитектуре. С Россией ассоциируются только такие слова, как «деспот», «экспансия» и «каторга». Авторы учебника поддерживают тезис о превентивной войне Германии против СССР, который активно продвигался нацистской пропагандой.

После 24 февраля 2022 года в литовских сми все граждане России периодически объявляются необразованными, жестокими «варварами», не имеющих право называться европейцами и сравниваются с тараканами. В Литве существует мнение, что «литовцам не надо учить русский, поскольку это язык агрессоров и оккупантов».

Эстония 
7 марта 1996 года 63 из 101 депутата парламента Эстонии подписали обращение к президенту самопровозглашённой Чеченской Республики Ичкерия Джохару Дудаеву, в котором выражалось «глубокое сочувствие чеченскому народу» и Дудаеву «лично» в связи с «утратой командира» Салмана Радуева. В этом обращении заявлялось, что «чудовищное убийство выдающегося борца за свободу глубоко потрясло нас». За два месяца до этого обращения Радуев получил всемирную известность как организатор террористического нападения на дагестанский город Кизляр, в ходе которого были захвачены в заложники тысячи людей и несколько десятков убиты. 20 марта 1996 года Госдума России приняла постановление, в котором заявила, что обращение депутатов эстонского парламента является грубым вмешательством Эстонии во внутренние дела России и проявлением агрессивной русофобии, «ставшей стержневой линией эстонской внутренней и внешней политики». В постановлении Госдумы отмечалось, что Радуев являлся инициатором и руководителем крупной террористической акции, жертвами которой стали десятки мирных жителей Дагестана.

Русофобия в Эстонии среди высших лиц государства связана с опасениями потенциального конфликта с Россией. Зачастую эстонская русофобия проявляется в антикоммунистической риторике и в виде спекуляций на тему трагичных эпизодов в истории страны (присоединение Эстонии к СССР незадолго до начала Великой Отечественной войны и депортация эстонцев в марте 1949 года).

Латвия 
5 апреля 2000 года Госдума России приняла заявление «В связи с государственной политикой дискриминации российских соотечественников в Латвийской Республике», в котором, в частности, говорилось, что в Латвии последовательно утверждается русофобия, чему «всячески способствуют те силы, которые хотят видеть Россию униженной, слабой, раздроблённой».

При финансовой поддержке депутата ЕП от Латвии Гиртса Валдиса Кристовскиса был создан фильм «Советская история (The Soviet Story)», который был многими расценён как пропагандирующий русофобию. Министр юстиции Латвии Гайдис Берзиньш предложил показывать фильм во всех латвийских школах. Отмечались и случаи борьбы с русофобией, так, Рижский окружной суд приговорил девятнадцатилетнего студента Рудольфа Трейса к году условно за антирусские высказывания.

Украина 

По данным многолетних социологических исследований, проводимых Институтом социологии Национальной академии наук Украины, на Украине индекс национальной дистанцированности по отношению к русским по состоянию на 2005 год имел самый низкий показатель среди всех нетитульных национальностей, что свидетельствует о том, что население Украины относилось к русским практически так же позитивно, как и к украинцам. Согласно данным опросов, 87 % жителей Украины были готовы принять русских в качестве жителей, 8 % — только в качестве туристов, 5 % вообще не допускали бы их на Украину. В то же время, социологическое исследование 2000 года показало, что из населения Львовской области 20% относится к России скорее негативно . Исследование 2005 года показало, что наименее позитивно к России относятся в западноукраинских областях, а также в Киеве и Киевской области. По сообщению Виталия Портникова, в одном из интервью журналу «Шпигель» в 2009 году, президент России Дмитрий Медведев называл президента Украины Виктора Ющенко русофобом, а украинскую политику соответственно русофобской.

По мнению российской прессы, действия хулиганского характера по отношению к зданию Русского культурного центра во Львове связаны с проявлением русофобских настроений на Украине. В интервью обозревателю журнала «Мир и политика» Елене Лория академик Валерий Тишков утверждал, что с начала 90-х годов на Украине, под воздействием специфики образования и агитации, «возникла почти всеобщая русофобия», причиной которой стало, в первую очередь, появившееся «геополитическое соперничество с Россией».

Некоторые особенности восприятия исторических событий на Украине:

 Голодомор на Украине
Согласно отчёту, опубликованному на сайте Росархива о международной конференции «Историческая и политическая проблема массового голода в СССР 30-х годов», прошедшей в Москве, «на Украине рубежа XX—XXI веков некоторыми политиками пропагандировалась не соответствующая исторической действительности тех лет и не подтверждённая документально концепция „голодомора как геноцида украинского народа“, направленная „на разжигание межнациональной розни, прежде всего, русофобии и антисемитизма“».

Армения 
Сторонники самоопределения Армянской ССР рубежа 80-90-х годов ассоциировали внутреннюю политику СССР, например, решения советского руководства по Карабахскому конфликту, в большей степени с личностью главы советского государства, чем с РСФСР или русскими. Согласно точке зрения некоторых исследователей, результатом этого феномена стало практически полное отсутствие в Армении столь характерной для бывшего СССР русофобии.

Азербайджан 
Исследовательница из турецкого Университета Коджаэли Ясемин Килит Аклар в работе, посвящённой преподаванию истории в Азербайджане, делает вывод, что официальные азербайджанские учебники истории способны внушить ненависть и чувство этнического и национального превосходства по отношению к русским. Согласно её подсчётам, на 391 странице одного учебника истории русские называются врагами 119 раз.

Согласно результатам доклада, подготовленного группой российских учёных и опубликованного в книге «Освещение общей истории России и народов постсоветских стран в школьных учебниках истории новых независимых государств», в азербайджанских школах преподаётся националистическая история, основанная на мифах об автохтонности, о прародине, о лингвистической преемственности, о славных предках, об этнической однородности, о заклятом враге. В качестве врага используются образы России и русских. Начиная с того, что первые исторические знакомства азербайджанцев с русскими описываются в учебниках как страшные бедствия для первых:
Во время похода 914 года славянские дружины месяцами беспрерывно грабили и разоряли населённые пункты на азербайджанских берегах Каспийского моря. Они учинили расправу над мирными жителями, угнали в плен женщин и детей.
В других эпизодах раздела авторы описывают изуверства, чинимые русскими: «Барда оказалась в руках славян. Население было предано мечу, город беспощадно разграблен… В городе начались новый разбой и резня. Женщин и детей угнали в плен. По сведениям источников, в то время в Барде было убито до 20000 человек». При описании иранского, арабского и всех прочих нашествий о жестокостях завоевателей нигде столь акцентировано не говорится, а если и упоминается, то сразу же смягчается примерами позитивного содержания.

Описания любых действий русских, их намерений, а также конкретных персонажей снабжаются характерными эпитетами — «жестокий», «вероломный», «алчный». Если даже материал, приводимый в учебнике, не даёт подтверждения этим характеристикам. Вот пример: «Жестокий царский генерал Цицианов отправил Гусейнгулу хану проект договора о переходе Бакинского ханства под власть России. Согласно этому договору территория ханства присоединялась к России… а ему было назначено жалованье в сумме 10 тысяч рублей… Гусейнгулу хан уведомил Цицианова, что принимает его условия. Одновременно Гусейнгулу хан предложил Цицианову лично встретиться и вручить ему ключи от ворот Бакинской крепости. Рассчитывая на мирный исход беседы, 8 февраля Цицианов отправился на встречу с ханом. При вручении Цицианову ключей он был убит».

Практически всегда при оценке русской политики применяются следующие определения: «колониальная сущность режима открыто проявляла себя», «несмотря на корыстные цели царского правительства», «правительство, верное своей колониальной политике» и т. п.

Во время интервью русской службе Би-би-си, азербайджанский эксперт в области образования Набатали Гуламоглу входивший в группу занимавшуюся мониторингом учебников изданных в Азербайджане, признался, что современные учебники по истории, по которым учатся в Азербайджане, написаны с националистической точки зрения. Он заявил: «Те, кто пишут наши учебники, подают вымышленные и глупые вещи как непреложный факт».

В ноябре 2013 года, в прилегающем к Баку посёлке дорога оказалось вымощена надгробными плитами со снесённого властями в 2007 году крупнейшего христианского кладбища «Монтино». На многих камнях сохранились выгравированные эпитафии на русском языке, портреты усопших людей и кресты.

В публикации международной организации по развитию СМИ  говорится, что школьные учебники в Азербайджане, представляют несбалансированный взгляд на историю, что, по мнению экспертов, в будущем усложнит межэтнические отношения. В статье отмечается, что Министерство образования Азербайджана, не допускает других к редактированию или рецензированию учебников. Заведующий отделом публикаций министерства Фаик Шахбазлы рассказал, что книги одобрены историками, после чего прошли проверку на содержание. Одним из условий было то, что тексты не должны содержать дискриминационного языка. «Книги должны содействовать демократии и толерантности, а не ненависти», — заявил Шахбазлы, однако добавив, что такие слова как «террорист», «бандит», «фашист» и «враг» не нарушают этого принципа.

Согласно «Open Democracy», школьное образование является одним из основных элементов государственной пропаганды в Азербайджане, которую власти используют для пропаганды ненависти против русских.

Грузия 
По мнению некоторых журналистов, режиссёр Отар Иоселиани отразил в своём интервью традицию двухвековой грузинской русофобии, в частности он сказал следующее:

Я отличаюсь от Кикабидзе тем, что никаких орденов ни с одной, ни с другой стороны не получал. А вы не можете мне вправить мозги, потому что вы ничего не понимаете!.. И оставьте меня в покое! Мира у нас с Россией никогда не будет!.. Если раньше мы испытывали к ней презрение, сейчас возникла ненависть. Это очень серьёзно. Поэтому живите с русскими, как вам угодно. Целуйтесь с ними и говорите, что НАТО — это опасно, а Россия — это безопасно. Но возврат к прежнему невозможен! Двести лет терпения и презрения кончились!

Китай 
Перри Андерсон указывал, что российско-китайские отношения середины 70-х годов стали сопровождаться русофобской антисоветской пропагандой. В 1990-х и последующих годах, некоторые исследователи считали, что поскольку визиты китайцев в Россию происходят чаще, чем русских в Китай, то китайцы, проживающие, к примеру, в приграничной Маньчжурии, имеют реальный источник формирования образа русских, русские же такого источника не имеют, тем не менее при более редкой частоте контактов с китайцами русские имеют более отрицательный образ китайцев, чем китайцы русских.

США 

Конгресс русских американцев вышел на арену общественной жизни США, защищая интересы этнических русских от русофобии и от отождествления русского народа с коммунизмом. Нейл Кларк в «The Guardian» выразил мнение, что американские и английские русофобы с политическими целями дискредитировали российскую власть, потому что независимая Россия мешает их мировой гегемонии.

Журналист Евгений Бай писал в газете «Известия», что сенатор Джон Маккейн имеет в США прозвище «главный русофоб Америки». Аналогичное мнение выразил и публицист Михаил Леонтьев, констатировавший: «его ненависть к России абсолютно искренняя.» С другой стороны, Борис Немцов оценивал действия Маккейна как неприятие «мафиозно-коррумпированного режима Путина», а русофобами считал тех, кто этот «режим защищает».

В комментарии официального представителя МИД России М. Л. Камынина по поводу Доклада Госдепартамента США о соблюдении прав человека в мире в 2005 году было отмечено, что подобные доклады стимулируют русофобские тенденции в американском обществе, так как изложенные в нём сведения искажают факты в отношении соблюдения прав человека в России.

Профессор географического факультета МГУ Леонид Смирнягин в своей статье «Россия глазами американцев» отмечал, что к русофобии рядовых американцев следует, в большей степени, относиться как к мифу, политолог Андрей Цыганков также отмечал, что «русофобия в американском сознании не превалирует».

Русофобия в России 

По мнению ряда исследователей, корни российской русофобии скрыты в самом российском национальном самосознании, это доказывает большое количество русофобов среди отечественных общественных деятелей и такая особенность русского менталитета, как стремление к жёсткой самокритике. Доктор философских наук Федор Гиренок считал русофобию свойственной русским философам-западникам.

Русофобия в дореволюционной России 
Советский и российский литературный критик, тютчевед Вадим Кожинов, в своём эссе «О русском национальном сознании», указывал на то, что ещё в XIX веке Тютчев говорил о русофобии в России и в качестве доказательства приводил слова из письма от 26 сентября 1867 года дочери Анне:
Можно было бы дать анализ современного явления, приобретающего всё более патологический характер. Это русофобия некоторых русских людей — кстати, весьма почитаемых. Раньше они говорили нам, и они, действительно, так считали, что в России им ненавистно бесправие, отсутствие свободы печати и т. д., и т. п., что потому именно они так нежно любят Европу, что она, бесспорно, обладает всем тем, чего нет в России. А что мы видим ныне? По мере того, как Россия, добиваясь большей свободы, всё более самоутверждается, нелюбовь к ней этих господ только усиливается. И напротив, мы видим, что никакие нарушения в области правосудия, нравственности и даже цивилизации, которые допускаются в Европе, нисколько не уменьшили пристрастия к ней. Словом, в явлении, которое я имею в виду, о принципах как таковых не может быть и речи, здесь действуют только инстинкты, и именно в природе этих инстинктов и следовало бы разобраться.
С целью показать неприязнь к России многих соотечественников Тютчева, Вадим Кожинов цитировал эти же строчки в своей книге из серии ЖЗЛ «Пророк в своём отечестве (Фёдор Тютчев — Россия век XIX)» и в книге «Судьба России: вчера, сегодня, завтра». Андрей Фурсов также считает, что «русофобия в России стартовала где-то в середине XIX века».

Русофобия в СССР 

В XX веке тема советской и общемировой русофобии поднималась советским математиком и публицистом Игорем Шафаревичем, который хотя и не дал определения термина, но популяризировал его. Доктор юридических наук, профессор Академии госслужбы при президенте России, профессор юриспруденции и правый политик Михаил Кузнецов назвал русофобским решение, принятое «X съездом ВКП(б)» (в действительности съезд назывался «Х съезд РКП(б)», потому что название «ВКП(б)» появилось только через 4 года, в 1925 году).

В «Письме 74-х» указывалось:

Ряд произведений искусства советских писателей определялись критиками, как антирусские, например, признаки русофобии видели в литературных записках Юрия Олеши, мультфильм «Падал прошлогодний снег» также обвиняли в русофобии. Елена Игнатова полагала, что русофобия зачастую была распространена в среде советских интеллигентов и являлась следствием сильного влияния на них большевистской политики.

Русофобскими также можно считать депортацию русских из Чечни и Ингушетии в 1920 году, а также политику дискриминации против русских в национальных республиках, особенно выраженную при формировании местных органов власти, а также при переделе земли.

Горный инженер Джон Литтлпейдж, работавший в СССР, в своей книге «В поисках советского золота» писал:

Русским, которые живут сейчас среди примитивных племен, пришлось научиться терпению и немалой выдержке. Коммунисты, отличаясь качеством, которое удачно назвали снобизмом наоборот, решили: раз русские эксплуатировали коренное население в прошлом, теперь им следует терпеть любые унижения. Местные племена, по умственному развитию как хитрые дети, быстро уловили, что русские не могут отплатить за любую выходку, и некоторые из них используют во зло привилегии, полученные от коммунистов. Русским приходится делать хорошую мину при плохой игре, поскольку они по опыту знают, что при малейшей попытке отплатить тем же их сурово накажут, и коммунистические суды всегда примут на веру любые слова туземца.

Во время эпидемии тифа в Алтайских горах мы оказались в одном рудничном поселке, где жители были под угрозой заражения, и те, кто еще мог передвигаться, стояли в очереди перед диспансером. В толпе было примерно поровну русских и казахов. Русские, по природе более чистоплотные и осторожные, старались, чтобы у них не было вшей — источников инфекции. Но на казахах была грязная одежда, покрытая вшами.

Толпа стояла в порядке, мужчины и женщины понемногу подходили и ждали, когда наступит их очередь зайти в диспансер. Казахи, зная, что русские боятся вшей, забавлялись тем, что собирали вшей со своей одежды и бросали на русских. Выражение смешанного гнева, ужаса и отчаяния на лицах русских я запомню надолго. Но они ничего не могли сделать. Казахи, зная, что русские бессильны протестовать, хитро и злобно улыбались.

В 1990 году историк  в «Вестнике Академии наук СССР» писал, что региональная политическая русофобия, ставящая своей целью освобождение народов СССР от «имперского господства» русских, создавалась преимущественно с помощью искусственно раздуваемых противоречий между русскими и народами союзных республик:

Русофобия как политическое движение, прямо или косвенно провозглашающее своей целью освобождение народов СССР от «имперского господства» русских, у нас еще только начинается, вырастая не столько из действительных, а чаще всего из искусственно раздуваемых противоречий между русскими и коренными народами союзных республик… Главная опасность политической русофобии (претендует ли она на роль освободительного движения «цивилизованных» европейских народов против «русского варварства», либо же на роль «культурно-традиционного» движения восточных народов против русского «европейского цивилизаторства») заключается именно в попытке списать все имперское лакейство и все злоупотребления центральной и местной бюрократии на счёт злокозненности «русского коммунизма».

Русофобия в Российской Федерации 
Действительный член РАН Роберт Нигматулин, в публикации «Вестника РАН», обращал внимание на «нерусскую» часть российской интеллигенции начала 1990-х годов, которая, с точки зрения академика, порой проявляла негативные чувства к культурным и этническим проблемам русских стараясь отомстить им за свою былую подчинённость, в разные годы журнал публиковал научные статьи о притеснении русских титульными этносами, как в бывших союзных республиках, так и в административных образованиях России, о явлении сепаратизма в русских окраинах России.

Русофобия в России XXI века

Общие тенденции 
По мнению «Литературной Газеты»: «В России 2000-х годов представители различных национальностей повсеместно требовали к себе особого внимания и преференций, русских же винили в „кавказофобии“, „исламофобии“, „мигрантофобии“, но не замечали проявлений русофобии», Юрий Левада обращал внимание на то, что в любом массовом опросе тех лет можно было найти несколько процентов русофобии и, как правило, это были проявления настроений мусульманской части российского населения, сам Левада трактует русофобию не только, как неприязнь к русским, но и как «неверие в Россию».

Культура и искусство 
Иногда российская русофобия была предметом поэтического творчества, но чаще темой публицистических выступлений, так Александр Солженицын говорил о русофобии в России, за что критиковался частью общества, относящей себя к российским либералам.

Ряд произведений культуры и искусства казались определённым общественным слоям антироссийскими или антирусскими, например, оперу Леонида Десятникова «Дети Розенталя» несколько депутатов Государственной Думы посчитали русофобской. Случалось, что представители некоторых социальных групп подозревали творческих работников в русофобии, например, русофобами называли писателя Виктора Ерофеева, художника Лену Хейдиз, писателя Владимира Сорокина, философа Александра Зиновьева, писателя Иссу Кодзоева, мультипликатора Гарри Бардина, телеведущего Тиграна Кеосаяна, телеведущего Владимира Познера, писателя-сатирика Виктора Шендеровича.

Бывало, что работники искусств испытывали затруднения в понимании российской русофобии, так писатель Виктор Ерофеев утверждал, что плохо представляет, как можно быть русофобом в России, а по мнению поэта Льва Рубинштейна, слово «русофобия» в значительной степени превратилось в демагогическое понятие, оторванное от реального содержания:

Если под русофобией понимать неприязнь к тем или иным лицам лишь на том основании, что эти лица являются этнически русскими, то это понятно, что такое: это как раз фашизм и есть (…). Но беда-то в том, что именно в этом значении слово «русофобия» как риторический или полемический инструмент употребляется крайне редко. Как правило под «русофобией» понимаются любые формы несогласия с теми или иными высказываниями или действиями тех или иных граждан или организаций, каковые позиционируют себя как «русские».

Государственная власть 
Некоторых госслужащих и чиновников тоже причисляют к русофобам, так об убитом судье Эдуарде Чувашове, у определённых категорий граждан, сложилось подобное мнение после следующих его слов «У русских тоже менталитет такой, что надо порой вешать и убивать этих русских, которые за границу приезжают», а бывший глава Госкомимущества России Альфред Кох, после интервью Александру Минкину, где он говорит, например: «…я могу сказать это твёрдо, на основании своих собственных наблюдений: русский мужчина — самый мерзкий, самый отвратительный и самый никчёмный тип мужчины на Земле», «Русский мужчина не выдерживает сравнение ни с кем: ни с чеченцем, ни с китайцем, ни с американцем, ни с евреем»
, сообщил, что для некоторых он стал «мерзкий русофоб». Впрочем, сам Кох утверждает, что журналист намеренно выставил его «злодеем и русофобом» по причине личной неприязни. Во многих вопросах Владимиру Путину определялась тема беспокойства проявлениями русофобии и дискриминации русских, как в России, так и за рубежом.

Коммерческие структуры и СМИ 
В русофобии часто обвиняли либеральных коммерсантов и российские СМИ, иногда в русофобии упрекали адвокатов, например, покойного Станислава Маркелова. Помимо отдельных лиц в русофобии, порой, подозревают целые организации.

Тема русофобии могла быть объектом шуток, например, Сергей Полонский объяснял сотрудничество «Mirax Group» преимущественно с иностранцами тем, что «Руководство корпорации — русофобы».

Наука 
Позиция некоторых научных работников расценивалась как русофобская, например, точка зрения философа и социолога Бориса Грушина:

Главное конкретное содержание этого «тектонического сдвига» заключается в замене традиционно российских форм жизни, на протяжении многих столетий (а вовсе не только 70 послеоктябрьских лет!) базировавшихся на феодальном холопстве и рабстве, некими качественно новыми формами, фундаментом которых является свободная личность и которые в современном мире связываются с понятием «евро-американской цивилизации». Это означает, что, имея в виду данные процессы, мы должны говорить о разрыве России не только с идеологией и практикой коммунизма (тоталитаризма), но с русизмом вообще, русизмом как таковым, то есть не только о смене политических и экономических одежек россиян, но и о коренных изменениях в самой натуре российского народа, в привычных практиках его жизнедеятельности, его менталитете и психологии.

Сам Борис Грушин на обвинения в русофобии отвечал, что он выступал как учёный, констатирующий объективные тенденции развития общества.

Философа М. К. Мамардашвили некоторые социальные группы считали русофобом.

Правозащитные организации 
В октябре 2008 года «Московское бюро по правам человека» отметило увеличение количества преступлений на почве национальной розни (не менее 238 нападений с января по сентябрь 2008 года, но объясняло большое количество погибших и пострадавших русских не проявлением русофобии, а участившимися нападениями наци-скинхедов на представителей иных субкультур, в том числе — на русских антифашистов.

Юридические вопросы 
После терактов в московском метро в 2010 году в Москве появились выполненные неизвестными надписи «Смерть русским», но в 2009 году сотрудники милиции и работники прокуратуры затруднялись давать правовые оценки аналогичным надписям. В том же 2009 году, при расследовании нападения на русских в московском метро, лингвистическая экспертиза посчитала, что в выкрикиваемом кавказцами лозунге «Вот вам, русские свиньи!» не содержится националистическая подоплёка, однако годом ранее, в 2008, за рассылку SMS сообщений «Смерть русским свиньям, и тебе мразь!», признанных судом русофобскими, на год условно был осуждён житель Волгодонска. В 1996 году было прекращено уголовное Дело Новодворской возбуждённое по факту публикации «антирусских» статей, тогда как в 2006 году был осуждён призывающий убивать русских Борис Стомахин. Противоречивость юридической классификации преступлений на почве ксенофобии отмечалась некоторыми общественным организациям, например, ЛДПР и ДПНИ.

Региональная русофобия в России 
Вплоть до 2000-х годов, в республиках Северного Кавказа русофобия была связана с образом «народа-колонизатора», на которого возлагается ответственность за все непопулярные или ошибочные действия власти.

Тыва 

В 1992—1993 годах из Тувы уехало более 20 тысяч русских, так как Народный фронт «Хостуг Тыва» («Свободная Тува») призывая к независимости Тувы и её выходу из состава России спровоцировал столкновения с русским населением.
В 1995 году этнограф Виктор Иванович Козлов писал:
Гораздо более острая ситуация сложилась в Туве, территория которой (Урянхайский край) была присоединена к Советскому Союзу лишь в 1944 г. Национальное движение среди тувинцев, составляющих почти две трети местного населения, сразу приобрело сепаратистский и в значительной степени антирусский характер. Дело доходило даже до нападения тувинских вооружённых отрядов на русских поселенцев. Неудивительно, что многие русские покинули территорию Тувы, а те, кто остался, не чувствуют себя здесь в безопасности.

Игорь Шафаревич в книге «Русофобия: десять лет спустя», ссылаясь на журнал «Столица», указывал на русофобию, как одну из причин погромов и убийств русских в Туве.

Северный Кавказ 
Видные российские историки указывали на преимущественно антирусский характер исторически сложившихся национальных и религиозных движений в некоторых регионах Северного Кавказа. Историк В. И. Козлов в статье «Русские в Российской Федерации» указывал на то, что неприязнь к русским была распространена почти у всех коренных этносов (исключение составляют православные осетины) на Северном Кавказе:
Почти все местные этносы, исповедующие ислам, были завоеваны Россией в результате длительной и кровопролитной кавказской войны (1817—1864), которая сохранилась в их исторической памяти как «антирусская».

Чечня 

В 1990-е гг. русофобские лозунги появились в сепаратистской Ичкерии («Русские, не уезжайте, нам нужны рабы и проститутки», — такая надпись, выложенная белым камнем, при Дудаеве находилась якобы при въезде в Грозный) и сопровождались массовым насильственным «выдавливанием» русскоязычного населения из Чечни, которое было практически полностью закончено к 2005 году. В 2000-х годах депутат Самарской губернской думы Светлана Кузьмина отмечала сильную неприязнь к русским чеченцев-участников незаконных вооружённых формирований:
Боевики говорили, что лично к ней не имеют никаких претензий. «Ты виновата только в том, что русская», — повторяли они.
В декабре 2019 года после ареста по обвинению в коррупции исполняющего обязанности прокурора Норильска, уроженца Шали по фамилии Гутаев, сына бывшего главы Шалинского района Чечни, в социальных сетях была опубликована предполагаемая жалоба работников норильской прокуратуры на имя генпрокурора РФ, в которой подчинённые Гутаева обвиняли последнего в профнепригодности, оскорбительном отношении к коллегам и ненависти к русскому населению. При этом пресслужба прокуратуры опровергала авторство жалобы. Политолог Сергей Маркедонов отмечал в 2010 году, что антизападные высказывания лидеров Кавказского эмирата были так же часты, как и русофобские. Однако редко кто из террористов-ваххабитов был осуждён за русофобию. Директор Института истории и археологии Владикавказского филиала РАН М. М. Блиев считает, что русофобия как идеология существует в Чечне со времён шейха Мансура. О чеченской русофобии упоминал в 2000-х годах главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов и другие публицисты. По данным правозащитной организации «Московская Хельсинкская группа», миграция русских из довоенной Чечни 1991—1993 годов была прежде всего вызвана выдавливанием русскоязычного населения, которое сопровождалось актами насилия и объяснялось «низовой» русофобией чеченцев, ассоциирующих русских с «народом-колонизатором».

Вместе с тем ряд очевидцев указывали на то, что отношение чеченцев к русским как к этносу оставалось нейтральным даже в разгар военных действий в республике. Так, швейцарская журналистка Ирена Брежна вспоминала в 2022 году:
Всё — в руинах. И они [чеченцы] говорят: «Мы не против россиян. У нас есть друзья в России». Я говорю: «А где эти друзья?» <…> Эти россияне поддерживают Ельцина, поддерживают Путина. Путин только из-за войны в Чечне стал таким любимым.

Преодоление русофобии и борьба с её проявлениями

Взгляды на пути преодоления русофобии 
Существуют следующие взгляды на пути преодоления русофобии, исходящие из различного понимания её истоков:
 Неприязнь к русским и России представляется следствием недоступности объективной информации из-за недостатка культурных связей между Россией и странами Запада, а также между русскими диаспорами и нерусским населением внутри этих стран. В этом случае реагировать на русофобию ответным неприятием, отворачиваться от культур, в которых сильно её влияние, замыкаться в границах лишь собственной культуры представляется нецелесообразным. Непонимание и неприязнь в современных условиях можно преодолеть только при установлении более широких межкультурных и межгосударственных связей.
 Исправление ошибочных трактовок русофобии. Порой, любая критика в адрес России или русских трактовалась, как русофобские настроения, есть мнение, что те, кто указывает на факты русофобии делает это, в большей степени, по причине собственной болезненной нетерпимости.
 Среди общих целей можно отметить необходимость рационального подхода к проблеме русофобии: всестороннее изучение и обсуждение, мониторинг её динамики, воздействие на взгляды и поведение её носителей в соответствии с национальными интересами.

Объединения и организации 
 В США Конгресс русских американцев (КРА), основанный в 1973 году, ставит своими задачами изучение русского наследия в Америке, защиту интересов этнических русских от русофобии и от отождествления русского народа с коммунизмом.

См. также 

 Славянофобия
 Русофильство
 Панславизм
 Дискриминация русских на постсоветском пространстве
 Гипотеза о неславянском происхождении русских
 Чёрные ястребы
 Западничество
 Коренизация
 Прометеизм

Примечания

Литература 
 Баранов М., Жантиев Д. Р. «Ревизия» отечественной истории // Российские вести, 22.01.2007
 Вишневский Э. Россия в польских учебниках истории.
 Лукашевич П. А. Причины ненависти Англичан к Славянским народам. К.: Типография К. Н. Милевского. 1877
 Неменский О. Б. Русофобия как идеология // Вопросы национализма № 13, 2013.
 Савельев А. Н. Русофобия в России 2010 г. Аналитический доклад. — м.: ИП Бурина А. В. (Традиция). — 2011. 376 с. — ISBN 978-5-905074-33-2.
 Сизов С. Г. Русофобия как разновидность политического и культурного экстремизма (Украина и Россия) // Вестник Омского университета. Серия «Право». — 2015. — № 2 (43). — С. 254—257.
 Чарный С. О русофобии явной и мнимой // Курс «Противодействие ксенофобии и этнической дискриминации» Ч. 1. М.: Московская Хельсинкская группа, 2005.  Стр. 169—181
 Шафаревич И. Р. Русофобия
 Шафаревич И. Р. Русофобия: десять лет спустя
 Ильин А. Русофобия. СПБ.: Питер, 2018. — 320 с. ISBN 978-5-4461-08084
 Таньшина Н. П. Русофилы и русофобы. Приключения французов в николаевской России. СПб.: Евразия, 2020. — 352 с. ISBN 978-5-8071-0508-0

Ссылки 
 Группа из 11 стран в совместном заявлении в СПЧ ООН осудила русофобию — РИА Новости, 04.10.2022
 Лабанов С. Русофобия в России: её исследователи и критики // Православие.ру
 Лабанов С. Фёдор Тютчев: Русофобия против Империи // Православие.ру
 Меморандум экспертного центра Всемирного русского народного собора о русофобии // Интерфакс-Религия, 28 апреля 2015
 Ненависть Запада к русским переросла в расизм // Свободная Пресса, 9 ноября 2018
 «Итальянские письма из Московии» как старинный памфлет // Радио «Свобода», 1 марта 2020
 

Ксенофобия
Антиславянизм
Дискриминация русских